— манга Такэхико Ито, публиковавшаяся с 1996 по 1999 год, и аниме-сериал по её мотивам студии Sunrise, выпускавшийся с января по июнь 1998 года. Также по франшизе вышли два ранобэ. В 1999 году вышел спин-офф в виде аниме-сериала Angel Links, действие которого разворачивается в той же вселенной.

Сюжет 
Далёкое будущее. Прошла первая волна колонизации, люди заселили галактику и установили контакты со многими галактическими расами. Человечество разделено на три лагеря: военные, пытающиеся сохранять порядок в метрополиях, пираты, этот порядок нарушающие, и вольные — свободные люди, не подчиняющиеся никаким правилам, кроме собственного кодекса.

В этом мире на небольшой планете Сентинел-III живут и работают разнорабочими Джин Старвинд и Джим Хокинг. Джин мечтает выйти в космос на своём корабле и отомстить пиратам, убившим его отца. Однажды их в качестве телохранителей нанимает загадочная женщина Хильда. Друзья буквально с первых минут догадываются о необычности происходящих событий и заставляют Хильду открыть им истинную причину её появления на их планете. Так открывается шкатулка Пандоры, увлёкшая героев в карусель событий.

 Содержание серий

Персонажи 
 
 Сэйю: Сигэру Сибуя
 
 Сэйю: Рика Мацумото
 
 Сэйю: Аяко Кавасуми
 
 Сэйю: Юко Миямура
 
 Сэйю: Саюри Ямаути

Издания

Манга 
Манга Outlaw Star создавалась командой Morning Star Studio.  стал автором идеи, сценаристом и главным художником. Помощь ему оказывали сценаристы студии Sunrise под групповым псевдонимом . Также в работу вносили вклад продюсер Кэндзо Томита, дизайнер космических кораблей Сёдзи Кавамори, иллюстраторы  и Хадзимэ Дзингудзи, а также команда художников-постановщиков и ассистентов художника. Действие Outlaw Star разворачивается в той же вселенной, что и  — научно-фантастической палп-манги Ито, впервые опубликованной издательством Kadokawa Shoten в 1988 году. Ито расценивает свою раннюю работу как «что-то из мальчишеского сна» и при создании Outlaw Star прибег к гораздо более зрелому и научному подходу. По словам автора, он также вдохновлялся китайской культурой, работая над мангой.

Манга публиковалась в журнале Ultra Jump издательства Shueisha с 1996 по 1999 год. Всего были написаны 21 глава, 17 из них распределились по трём танкобонам, которые издавались в Японии с августа 1997 года по январь 1999 года. Каждый том содержит информацию о вселенной серии, в том числе подробные описания планет и космических кораблей, профили персонажей. На китайском языке манга издавалась в Гонконге компанией . На немецком и итальянском языках её выпускала компания .

Список томов

Аниме 

Аниме-сериал по мотивам манги выпускался студией Sunrise. Режиссёром выступил , ранее работавший над Crayon Shin-chan и Shamanic Princess. Сценарий к большей части серий написал Кацухико Тиба. За дизайн персонажей отвечали Хироюки Хатайкэ и Такуя Сайто. Внешний вид космических кораблей и техники разработан Дзюнией Исигаки и , известным как художник по мехам для Gundam и Macross и создавшим дизайн корабля «Вольная звезда». Композитором стал Ко Отани. Начальной темой является песня «Through the Night», которую написал и исполнил . Финальными темами послужили песни  and , написанные и исполненные . Кроме «Through the Night», рассматривались и другие песни для вступительной заставки. Ито пришёл к соглашению с Sunrise, что начальная тема не должна была использоваться в недавних аниме и что она должна быть исполнена мужчиной. Аримати рассчитывал, что полученная песня будет звучать как некая история, принял во внимание её длительное использование и почувствовал, что она отлично подходит Outlaw Star.

26-серийное аниме по мотивам манги транслировалось в Японии с 8 января по 25 июня 1998 года. В Австралии и Новой Зеландии аниме издавалось компанией Madman Entertainment, в Великобритании — Beez Entertainment, затем Anime Limited. В Северной Америке сериал выпускался компанией Funimation.

Музыкальное сопровождение 
Открывающая и две закрывающие композиции были выпущены в 1998 году в качестве CD-синглов компаниями Victor Entertainment и JVC соответственно. Victor Entertainment издала в двух частях саундтрек к сериалу 31 марта и 24 июня 1998 года. Всего компакт-диски содержат 61 фоновую и вокальную композицию. Другой двойной альбом, , выпущенный 21 августа 1998 года, содержит несколько драма-треков.

Ранобэ 
Ранобэ по мотивам серии публиковалось в Японии издательством Shueisha под лейблом Super Dash Bunko. Первое ранобэ под названием Outlaw Star Ginga no Ryuu Miyaku Hen, написанное Кацухико Тибой и иллюстрированное Такуей Сайто, вышло в двух томах в октябре 1998 и в феврале 1999 года. Оно представляет собой адаптацию аниме и повествует о событиях, которые побудили Джина и компанию отправиться на поиски Галактической жилы дракона. Другое ранобэ, Unkai no El Dorado Seihou Bukyou Outlaw Star, авторства Михо Сакаи с иллюстрациями Такуи Сайто было выпущено одним томом 14 июля 2000 года. Оно имеет свою сюжетную линию, в которой команда «Вольной звезды» преследует серийного убийцу Билли Макаглен в шахтёрском городе Эль-Дорадо.

Связанная продукция 
В ноябре 1998 года Fujimi Shobo выпустило путеводитель по вселенной Outlaw Star в твёрдом переплёте под названием . В книге содержатся пересказы манги и аниме, профили персонажей, эскизы и интервью с создателями. В 2001 году Bandai выпустила экшен-фигурки «Вольной звезды», Джина и Мелфины как часть серии фигурок персонажей аниме, лицензированных компанией. Асако Нисида, одна из режиссёров анимации сериала, включила свои наработки в свой арт-бук 2009 года.

Критика и восприятие 
Франшиза Outlaw Star получила благосклонные отзывы критиков. Обозреватели сайта EX.org Эрик Люс, Ивевей Упаткун и Майкл Пуарье дали положительные оценки оригинальной манге, оригинальному аниме и английской версии аниме соответственно. Люс похвалил «грубую», но всё же «хорошую и чёткую» стилистику манги, а также подробные фоны и расположение персонажей относительно друг друга. Однако рецензент выразил раздражённость тем, что у всех женщин «тревожная тенденция иметь одни и те же силиконовые одеревеневшие груди», а на лицах персонажей типично нездоровые ухмылки. Упаткун счёл визуальную составляющую аниме приятной и отдельно отметил вступительную заставку, но недостатком назвал временами изменчивый дизайн персонажей. Также он оценил деление сериала на серьёзную и юмористическую части, примером чему служат боевой режим «Вольной звезды» и то, как она общается с её командой. По мнению Пуарье, главный герой аниме Джин обладает наилучшим набором качеств: «Джин Старвинд — хитрый и меткий герой, чей успех с его пистолетом (и дамами) противопоставляется лишь его склонностью к космической болезни. Представьте себе: звезде космического сериала приходится постоянно беспокоиться о том, чтобы его не вырвало на панель управления. Такие примеры иронической комедии встречаются на всём протяжении Outlaw Star, создавая отличные переходы между фантастическими боевыми сценами и очаровательными персонажами». Пуарье оказался заинтригован и другими персонажами и подчеркнул «резкий, но плавный» стиль анимации и дизайн космических кораблей. Дэвид Оуэнс из Mania.com одобрительно высказался о художественном стиле персонажей, которых он назвал привлекательными. Рецензент THEM Anime Reviews Джейкоб Чурош также отметил высокое качество анимации во всех отношениях. Обозреватель журнала  Мартин Уэллетт, несмотря на высказывание о великолепном дизайне техники, отметил, что анимация и дизайн персонажей оказались «менее удачными» и что им не хватает «особой ауры» другого аниме-сериала студии Sunrise 1998 года — успешного Cowboy Bebop. Джонатан Клементс и Хелен Маккарти, авторы The Anime Encyclopedia, также согласились с тем, что Outlaw Star «в плане стиля, содержания или исполнения не может соперничать с Cowboy Bebop».

Сюжетная линия Outlaw Star удостоилась смешанных отзывов. По мнению Чуроша, хотя в сериале присутствует множество клише научно-фантастических аниме 1990-х годов, ему удаётся их пересилить. Упаткун заметил, что сюжет «с треском взлетает в начале» и затем начинает затягиваться. Кит Доу из Animerica также обратил внимание на то, как идёт развитие сюжета, указав, что, хотя первые серии хорошо подходят для начала повествования, для его продвижения сценаристы чересчур инертны. Кроме того, он отметил, что сериал страдает от «несфокусированного сценарного подхода» и что «изредка приходится терпеть плохую серию, чтобы получить воздаяние от умного, прагматичного и развлекающего сериала». По мнению Оуэнса, сюжет не кажется очень оригинальным, но он явно имеет направление, хотя оно не очень понятно.

Коммерческий успех Outlaw Star оказался весьма скромным, реакция аудитории была неоднородной. Начальный тираж первого тома манги был распродан по всей Японии. По данным английского сайта Morning Star Studio, продажи манги составили 250 000 копий, между тем аниме-сериал добился меньшего успеха: в Японии он транслировался поздней ночью, поскольку ожидалось, что он не наберёт более 1-2 % зрителей, как в случае с сериалами, которые транслируются в прайм-тайм. В 1999 году в ходе Гран-при журнала Animage Outlaw Star было признано 20-м лучшим аниме года. Опрос, проводившийся летом 2001 года, показал, что две трети из более чем 150 000 проголосовавших высказались за возвращение аниме-сериала на телеканал Toonami. В августе 2002 года Cartoon Network объявил, что версии Outlaw Star для Adult Swim был присвоен рейтинг Нильсена 0,9, что на 125 % больше для того же временного интервала. Outlaw Star Complete Collection стал 21-м самым продаваемым DVD с аниме в США в 2006 году и 25-м — в 2007 году. В 2012 году североамериканское подразделение Bandai включило Outlaw Star в список пяти самых успешных примеров приобретения прав на аниме. Джош Пул из IGN поставил Outlaw Star на 6-е место в списке десяти лучших заставок и саундтреков аниме всех времён, отметив резкую полярность между открывающей и закрывающей композициями.

Дальнейшее развитие 
В 1999 году Sunrise выпустила спин-офф-сериал , действие которого происходит в той же вселенной, что и Outlaw Star. Также Morning Star Studio готовила продолжение сериала в виде одной OVA-серии под названием Outlaw Star 2: Sword of Wind и размещала дизайн персонажей и основу сюжета на своём сайте. Действие OVA происходит три года спустя после событий сериала и состоит из приключений Джина Старвинда на новом космическом корабле «Воздушный меч». По причине недостаточной популярности франшизы в Японии и занятости режиссёра Мицуру Хонго сроки создания так и не были обозначены. В октябре 2001 года Такэхико Ито сообщал, что у его команды есть только предварительные планы для сериала-продолжения и что, возможно, они могут продолжить серию манги в будущем.

Примечания

Ссылки 
 

Аниме 1998 года
Sunrise